

Введение 
Ниже представлен список глав государств (в алфавитном порядке) по состоянию на 1 января — 31 декабря 2012 года.

Список (206 ед.) разделён на три группы:
 Государства — члены ООН, а также Ватикан — 194 ед.;
 Ассоциированные государства, признанные субъектами международного права, не входящие в ООН — 2 ед.
 Непризнанные и частично признанные государства, не входящие в ООН — 10 ед.

А 
      Елизавета II (1952) — королева,  Квентин Брайс (2008) — генерал-губернатор,  Джулия Гиллард (2010) — премьер-министр.
     Хайнц Фишер (2004) — президент, Вернер Файман (2008) — канцлер.
     Ильхам Алиев (2003) — президент, Артур Расизаде (2003) — премьер-министр.
     Бамир Топи (2007) || Буяр Нишани (2012) — президент, Сали Бериша (2005) — премьер-министр.
     Абдельазиз Бутефлика (1999) — президент, Ахмед Уяхья (2008) || Абдельмалек Селлаль (2012) — премьер-министр.
     Жозе Эдуарду душ Сантуш (1979) — президент, Фернанду да Пьедаде Диаш душ Сантуш (2010) — вице-президент.
     Николя Саркози (2007) || Франсуа Олланд (2012)  — князь-соправитель, Президент Франции; Жоан Энрик Вивес-и-Сисилья (2003) — князь-соправитель, Епископ Урхельский;  Антони Марти Петит (2011) — премьер-министр.
      Елизавета II (1981) — королева,  Луиза Лейк-Тэк (2007) — генерал-губернатор, Болдуин Спенсер (2004) — премьер-министр.
      Кристина Фернандес де Киршнер (2007) — президент, Хуан Мануэль Абаль Медина (2011) — премьер-министр.
     Серж Саргсян (2008) — президент, Тигран Саркисян (2008) — премьер-министр.
     Хамид Карзай (2001) — президент.

Б 
      Елизавета II (1973) — королева, Артур Фоулкс (2010) — генерал-губернатор, Хьюберт Ингрэм (2007) || Перри Кристи (2012) — премьер-министр.
     Зиллур Рахман (2009) — президент,  Шейх Хасина (2009) — премьер-министр.
      Елизавета II (1966) — королева, Эллиот Белгрейв (2011) — генерал-губернатор, Фрейндель Стюарт (2010) — премьер-министр.
     Хамад ибн Иса аль-Халифа — король (1999), Халифа ибн Салман аль-Халифа (1970) — премьер-министр.
     Александр Лукашенко (1994) — президент, Михаил Мясникович (2010) — премьер-министр.
      Елизавета II (1981) — королева, Колвилл Янг (1993) — генерал-губернатор, Дин Барроу (2008) — премьер-министр.
     Альберт II (1993) — король, Элио Ди Рупо (2011) — премьер-министр.
     Яйи Бони (2006) — президент.
     Георгий Пырванов (2002) || Росен Плевнелиев (2012) — президент, Бойко Борисов (2009) — премьер-министр.
     Эво Моралес (2006) — президент.
      Небойша Радманович, представитель Республики Сербской (2006); Бакир Изетбегович, представитель мусульманской (боснийской) общины (2010); Желько Комшич, представитель хорватской общины (2006) — члены Президиума Боснии и Герцеговины, Никола Шпирич (2007) || Векослав Беванда (2012) — премьер-министр.
     Ян Кхама (2008) — президент.
      Дилма Русеф (2011) — президент.
     Хассанал Болкиах (1967) — султан, Хассанал Болкиах (1984) — премьер-министр.
     Блез Компаоре (1987) — президент, Люк-Адольф Тиао (2011) — премьер-министр.
     Пьер Нкурунзиза (2005) — президент.
     Джигме Кхесар Намгьял Вангчук (2006) — король, Джигме Тинлей (2008) — премьер-министр.

В 
      Иолу Абил (2009) — президент.
     Бенедикт XVI (2005) — Суверен города-государства Ватикан, Тарчизио Бертоне (2006) — Государственный секретарь Ватикана, Джузеппе Бертелло (2011) — Губернатор Ватикана.
      Елизавета II (1952) — королева, Дэвид Кэмерон (2010) — премьер-министр.
     Пал Шмитт (2010) — президент, Виктор Орбан (2010) — премьер-министр.
     Уго Чавес (1999) — президент.
     Жозе Рамуш-Орта (2007) || Таур Матан Руак (2012) — президент, Шанана Гусман (2007) — премьер-министр.
     Чыонг Тан Шанг (2011) — президент, Нгуен Тан Зунг (2006) — премьер-министр, Нгуен Фу Чонг (2011) — Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама.

Г 
     Али Бонго Ондимба (2009) — президент, Поль Бийоге Мба (2009) || Раймон Ндонг Сима (2012) — премьер-министр.
     Мишель Мартейи (2011) — президент, Гарри Кониль (2011) || Лоран Ламот (2012) — премьер-министр.
     Дональд Рамотар (2011) — президент, Самуэль Хайндс (1999) — премьер-министр.
     Яйя Джамме (1994) — президент.
     Джон Атта Миллз (2009) || Джон Драмани Махама (2012) — президент.
     Альваро Колом (2008) || Отто Перес Молина (2012) — президент.
     Альфа Конде (2010) — президент, Мохаммед Саид Фофана (2010) — премьер-министр.
     Малам Бакай Санья (2009) || Раймунду Перейра (2012) || Мамаду Туре Курума (2012) || Мануэль Серифу Ньямаджу (2012) — временный президент, Руи Дуарте Барруш (2012) || должность учреждена (2012) — временный премьер-министр.
     Кристиан Вульф (2010) || Хорст Зеехофер (2012) || Йоахим Гаук (2012) — президент,  Ангела Меркель (2005) — федеральный канцлер.
     Порфирио Лобо (2010) — президент.
      Елизавета II (1974) — королева, Карлайл Глин (2008) — генерал-губернатор, Тиллман Томас (2008) — премьер-министр.
     Каролос Папульяс (2005) — президент, Лукас Пападимос (2011) || Панайотис Пикрамменос (2012) || Антонис Самарас (2012) — премьер-министр.
     Михаил Саакашвили (2008) — президент, Николоз Гилаури (2009) || Иване Мерабишвили (2012) || Бидзина Иванишвили (2012) — премьер-министр.

Д 
      Маргрете II (1972) — королева,  Хелле Торнинг-Шмитт (2011) — премьер-министр.
     Исмаил Омар Гелле (1999) — президент, Дилейта Мохамед Дилейта (2001) — премьер-министр.
     Николас Ливерпуль (2003) || Элиуд Уильямс (2012) — президент, Рузвельт Скеррит (2004) — премьер-министр.
     Леонель Фернандес Рейна (2004) || Данило Медина (2012) — президент.

Е 
     должность вакантна (2011) — президент, Мохамед Хуссейн Тантави — председатель Высшего совета вооружённых сил Египта (2011) || Мухаммед Мурси (2012) — президент , Камаль аль-Ганзури (2011) || Хишам Кандиль (2012) — премьер-министр.

З 
     Майкл Сата (2011) — президент.
     Роберт Мугабе (1987) — президент, Морган Цвангираи (2009) — премьер-министр.

И 
     Шимон Перес (2007) — президент, Биньямин Нетаньяху (2009) — премьер-министр.
      Пратибха Патил (2007) || Пранаб Мукерджи (2012) — президент, Манмохан Сингх (2004) — премьер-министр.
     Сусило Бамбанг Юдойоно (2004) — президент.
     Абдалла II (1999) — король, Аун аль-Хасауна (2011) || Файез аль-Таравне (2012) || Абдалла аль-Нуссур (2012) — премьер-министр.
     Джаляль Талабани (2005) — президент, Нури аль-Малики (2006) — премьер-министр.
     Али Хаменеи (1989) — Высший руководитель Ирана, Махмуд Ахмадинежад (2005) — президент.
     Майкл Хиггинс (2011) — президент,  Энда Кенни (2011) — премьер-министр.
     Олафур Рагнар Гримссон (1996) — президент,  Йоханна Сигурдардоттир (2009) — премьер-министр.
     Хуан Карлос I (1975) — король,  Мариано Рахой (2011) — премьер-министр.
     Джорджо Наполитано (2006) — президент, Марио Монти (2011) — премьер-министр.

Й 
     Али Абдалла Салех (1990) || Абд Раббо Мансур Хади (2012) — президент, Мухаммад Басиндва (2011) — премьер-министр.

К 
   Жорже Карлуш Фонсека (2011) — президент, Жозе Мария Невеш (2001) — премьер-министр.
   Нурсултан Назарбаев (1990) — президент, Карим Масимов (2007) || Серик Ахметов (2012) — премьер-министр.
   Нородом Сиамони (2004) — король, Хун Сен (1998) — премьер-министр
   Поль Бийя (1982) — президент, Филемон Янг (2009) — премьер-министр.
    Елизавета II (1952) — королева, Дэвид Ллойд Джонстон (2010) — генерал-губернатор, Стивен Харпер (2006) — премьер-министр.
   Хамад бин Халифа Аль Тани (1995) — эмир, Хамад бин Джабер Аль Тани (2007) — премьер-министр.
   Мваи Кибаки (2002) — президент, Раила Одинга (2008) — премьер-министр.
   Димитрис Христофиас (2008) — президент.
   Алмазбек Атамбаев (2011) — президент, Омурбек Бабанов (2011) || Аалы Карашев (2012) || Жанторо Жолдошевич Сатыбалдиев (2012) — премьер-министр.
   Аноте Тонг (2003) — президент.
   Ху Цзиньтао (2002) || Си Цзиньпин (2012) — Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, (2003) — Председатель Китайской Народной Республики; Вэнь Цзябао (2003) — премьер Госсовета Китая.
   Икилилу Дуанин (2011) — президент.
   Дени Сассу-Нгессо (1997) — президент.
   Жозеф Кабила (2001) — президент, Адольф Музито (2008) || Луи Койагиало (2012) || Огюстен Поньо (2012) — премьер-министр.
   Хуан Мануэль Сантос (2010) — президент.
   Ким Чен Ын (2011) — Верховный Руководитель КНДР, лидер партии, армии и народа, (2011) — Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи; Ким Ён Нам (1998) — председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР; Чхве Ён Рим (2010) — Председатель кабинета министров КНДР.
   Ли Мён Бак (2008) — президент, Ким Хван Сик (2010) — премьер-министр.
    Лаура Чинчилья (2010) — президент.
   Алассан Уаттара (2011) — президент, Гийом Соро (2011) || Джуанн Ахоуссу-Коэдио (2012) || Даниэль Дункан (2012) — премьер-министр.
   Рауль Кастро (2011) — Первый секретарь Коммунистической партии Кубы; Рауль Кастро (2008) — председатель Государственного Совета.
   Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (2006) — эмир, Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах (2011) — премьер-министр.

Л 
     Чуммали Саясон (2006) — генеральный секретарь Народно-революционной партии Лаоса, президент; Тхонгсинг Тхаммавонг (2010) — премьер-министр.
     Андрис Берзиньш (2011) — президент, Валдис Домбровскис (2009) — премьер-министр.
     Летсие III (1996) — король, Пакалита Мосисили (1998) — премьер-министр.
      Элен Джонсон-Серлиф (2006) — президент.
     Мишель Сулейман (2008) — президент, Наджиб Микати (2011) — премьер-министр.
     Мухаммад Абул-Касим аз-Зваи (2011) || Мухаммед аль-Макриф (2012) — председатель Всеобщего Национального Конгресса Ливии; Абдель Рахим аль-Киб (2011) || Али Зейдан (2012) — премьер-министр Всеобщего Национального Конгресса Ливии.
      Даля Грибаускайте (2009) — президент, Андрюс Кубилюс (2008) || Альгирдас Буткявичюс (2012) — премьер-министр.
     Ханс-Адам II (1989) — правящий князь, Алоиз (2004) — наследный князь (регент); Клаус Чючер (2009) — премьер-министр.
     Анри (2000) — Великий герцог Люксембурга, Жан-Клод Юнкер (1995) — премьер-министр.

М 
     Анируд Джагнот (2003) || Моник Осан-Бельпо (2012) || Раджкесвур Пурриаг (2012) — президент, Навинчандра Рангулам (2005) — премьер-министр.
     Мохаммед ульд Абдель Азиз (2009) — президент; Мулайе ульд Мухаммед Лагдаф (2008) — премьер-министр.
     Андри Радзуэлина (2009) — президент, Омер Беризики (2011) — премьер-министр.
     Георге Иванов (2009) — президент, Никола Груевский (2006) — премьер-министр.
     Бингу ва Мутарика (2004) ||  Джойс Банда (2012) — президент.
     Абдул Халим Муадзам Шах (2011) — Янг ди-Пертуан Агонг, Наджиб Тун Разак (2009) — премьер-министр.
     Амаду Тумани Туре (2002) || Амаду Саного (2012) || Дионкунда Траоре (2012) — президент, Сиссе Мариам Кайдама Сидибе (2011) || Модибо Диарра (2012) || Джанго Сиссоко (2012) — премьер-министр.
     Мохамед Нашид (2008) || Мохаммед Вахид Хассан Маник (2012) — президент.
     Джордж Абела (2009) — президент, Лоренс Гонзи (2004) — премьер-министр.
     Мухаммед VI (1999) — король, Абделила Бенкиран (2011) — премьер-министр.
     Джуреланг Зедкайя (2009) || Кристофер Лоик (2012) — президент.
     Фелипе Кальдерон (2006) || Энрике Пенья Ньето (2012) — президент.
     Арманду Гебуза (2005) — президент, Айреш Бонифасиу Али (2010) || Алберту Вакина (2012) — премьер-министр.
     Мариан Лупу (2010) — исполняющий обязанности президента || Николае Тимофти (2012) — президент, Влад Филат (2009) — премьер-министр.
     Альбер II — правящий князь (2005), Мишель Роже (2010) — государственный министр.
     Цахиагийн Элбэгдорж (2009) — президент, Сухбаатарын Батболд (2009) || Норовын Алтанхуяг (2012) — премьер-министр.
     Тейн Сейн (2011) — президент.

Н 
     Хификепунье Похамба (2005) — президент, Нахас Ангула (2005) || Нахас Ангула (2012) — премьер-министр.
     Спрент Дабвидо (2011) — президент.
     Рам Баран Ядав (2008) — президент, Бабурам Бхаттараи (2011) — премьер-министр.
     Махамаду Иссуфу (2011) — президент, Бриги Рафини (2011) — премьер-министр.
     Гудлак Джонатан (2010)— президент.
      Беатрикс (1980) — королева, Марк Рютте (2010)— премьер-министр.
     Даниэль Ортега (2007) — президент.
      Елизавета II (1952) — королева, Джерри Матепараи (2011) — генерал-губернатор, Джон Ки (2008) — премьер-министр.
     Харальд V (1991) — король, Йенс Столтенберг (2005) — премьер-министр.

О 
     Халифа ибн Зайд ан-Нахайян (2004) — президент, Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум (2006) — премьер-министр.
     Кабус бен Саид (1970) — султан, (1972) — премьер-министр.

П 
     Асиф Али Зардари (2008) — президент, Юсуф Реза Гилани (2008) || Раджа Первез Ашраф (2012) — премьер-министр.
     Джонсон Торибионг (2009) — президент.
     Рикардо Мартинелли (2009) — президент.
      Елизавета II (1975) — королева, Майкл Огио (2010) — генерал-губернатор, Питер О’Нил (2011) — премьер-министр.
     Фернандо Луго (2008) || Федерико Франко (2012) — президент.
     Ольянта Умала (2011) — президент, Оскар Вальдес (2011) || Хуан Хименес Майор (2012) — премьер-министр.
     Бронислав Коморовский (2010) — президент, Дональд Туск (2007) — премьер-министр.
     Анибал Каваку Силва (2006) — президент, Педру Пасуш Коэлью (2011) — премьер-министр.

Р 
     Дмитрий Медведев (2008) || Владимир Путин (2012) — президент, Владимир Путин (2008) || Виктор Зубков (2012) || Дмитрий Медведев (2012) — премьер-министр.
     Поль Кагаме (2000) — президент, Пьер Дамьен Хабумуремьи (2011) — премьер-министр.
     Траян Бэсеску (2004) || Крин Антонеску (2012) || Траян Бэсеску (2012) — президент, Эмиль Бок (2008) || Кэтэлин Предою (2012) || Михай Рэзван Унгуряну (2012) || Виктор Понта (2012) — премьер-министр.

С
     Маурисио Фунес (2009) — президент.
     Туиатуа Тупуа Тамасесе Эфи (2007) — О ле Ао О ле Мало, Туилаэпа Саилеле Малиелегаои (1998) — премьер-министр.
     Габриэле Гатти и Маттео Фьорини (2011) || Маурицио Раттини и Итало Риги (2012) ||   Денизе Бронцетти и Теодоро Лонфернини (2012) — капитаны-регенты,   Антонелла Муларони (2008) || Паскуале Валентини (2012) — Государственный секретарь по иностранным и политическим делам Сан-Марино.
     Мануэл Пинту да Кошта (2011) — президент, Патрис Тровоада (2010) || Габриэл Арканжу да Кошта (2012) — премьер-министр.
     Абдалла ибн Абдель Азиз ас-Сауд (2005) — король, премьер-министр.
     Мсвати III (1986) — король, Барнабас Сибусисо Дламини (2008) — премьер-министр.
     Мануэл Пинту да Кошта (2011) — президент, Патрис Тровоада (2010) — премьер-министр.
     Абдалла ибн Абдель Азиз ас-Сауд (2005) — король, премьер-министр.
     Мсвати III (1986) — король, Барнабас Сибусисо Дламини (2008) — премьер-министр.
     Джеймс Эликс Майкл (2004) — президент.
     Абдулай Вад (2000) || Маки Салл (2012) — президент, Сулейман Ндене Ндиайе (2009) || Абдул Мбайе (2012) — премьер-министр.
      Елизавета II (1979) — королева, Фредерик Баллантайн (2002) — генерал-губернатор, Ральф Гонсалвеш (2001) — премьер-министр.
      Елизавета II (1983) — королева, Катберт Себастьян (1996) — генерал-губернатор, Дензил Дуглас (1995) — премьер-министр.
      Елизавета II (1979) — королева,  Перлетт Луизи (1997) — генерал-губернатор, Кенни Энтони (2011) — премьер-министр.
     Борис Тадич (2004) ||  Славица Джукич-Деянович (2012) || Томислав Николич (2012) — президент, Мирко Цветкович (2008) || Ивица Дачич (2012) — премьер-министр.
     Селлапан Раманатан (1999) || Тони Тан (2011) — президент, Ли Сянь Лун (2004) — премьер-министр.
     Башар Асад (2000) — президент, Адель Сафар (2011) || Рияд Хиджаб (2012) || Омар Галаванджи (2012) || Ваэль аль-Халки (2012) — премьер-министр.
     Иван Гашпарович (2004) — президент,  Ивета Радичова (2010) || Роберт Фицо (2012) — премьер-министр.
     Данило Тюрк (2007) || Борут Пахор (2012) — президент, Борут Пахор (2008) || Янез Янша (2012) — премьер-министр.
     Барак Обама (2009) — президент, Джозеф Байден (2009) — вице-президент.
       Елизавета II (1978) — королева, Фрэнк Кабуи (2009) — генерал-губернатор, Гордон Лило (2011) — премьер-министр.
     Шариф Ахмед (2009) — президент,  Абдивали Мохамед Али (2011) — премьер-министр.
     Омар аль-Башир (1993) — президент.
     Дезире Баутерсе (2010) — президент.
     Эрнест Бай Корома (2007) — президент.

Т 
     Эмомали Рахмон (1994) — президент, Окил Окилов (1999) — премьер-министр.
     Пхумипон Адульядет (1946) — король,  Йинглак Чиннават (2011) — премьер-министр.
     Джакайя Киквете (2005) — президент, Мизенго Пинда (2008) — премьер-министр.
     Фор Гнассингбе (2005) — президент, Жильбер Фоссун Унгбо (2008) || Квеси Ахумей-Зуну (2012) — премьер-министр.
     Джордж Тупоу V (2006) || Тупоу VI (2012) — король, Сиале’атаонга Ту’ивакано (2010) — премьер-министр.
     Джордж Максвелл Ричардс (2003) — президент,  Камла Персад-Биссессар (2010) — премьер-министр.
      Елизавета II (1978) — королева, Иакоба Италели (2010) — генерал-губернатор, Вилли Телави (2010) — премьер-министр.
     Монсеф Марзуки (2011) — президент, Хамади Джебали (2011) — премьер-министр.
     Гурбангулы Бердымухамедов (2007) — президент.
     Абдулла Гюль (2007) — президент, Реджеп Тайип Эрдоган (2003) — премьер-министр.

У 
     Йовери Мусевени (1986) — президент, Амама Мбабази (2011) — премьер-министр.
     Виктор Янукович (2010) — президент, Николай Азаров (2010) — премьер-министр.
     Ислам Каримов (1990) — президент, Шавкат Мирзияев (2003) — премьер-министр.
     Хосе Мухика (2010) — президент.

Ф 
     Иммануил Мори (2007) — президент.
     Эпели Наилатикау (2009) — президент, Фрэнк Мбаинимарама (2007) — временный премьер-министр.
     Бенигно Акино (2010) — президент.
      Тарья Халонен (2000) || Саули Нийнистё (2012) — президент, Юрки Катайнен (2011) — премьер-министр.
     Николя Саркози (2007) || Франсуа Олланд (2012) — президент, Франсуа Фийон (2007) || Жан-Марк Эро (2012) — премьер-министр.

Х 
     Иво Йосипович (2010) — президент, Зоран Миланович (2011) — премьер-министр.

Ц 
     Франсуа Бозизе (2003) — президент, Фостен-Арканж Туадера (2008) — премьер-министр.

Ч 
     Идрис Деби (1990) — президент, Эммануэль Надингар (2010)— премьер-министр.
     Филип Вуянович (2006) — президент, Игор Лукшич (2010) || Мило Джуканович (2012) — премьер-министр.
     Вацлав Клаус (2003) — президент, Петр Нечас (2010) — премьер-министр.
     Себастьян Пиньера (2010) — президент.

Ш 
      Эвелине Видмер-Шлумпф (2012) — президент, Ули Маурер (2012) — вице-президент.
     Карл XVI Густав (1973) — король, Йон Фредрик Райнфельдт (2006) — премьер-министр.
     Махинда Раджапаксе (2005) — президент, Дисанаяка Мудиянселаге Джаяратне (2010) — премьер-министр.

Э 
     Рафаэль Корреа (2006) — президент.
     Теодоро Обианг Нгема Мбасого (1979) — президент, Игнасио Милам Танг (2008) || Висенте Эате Томи (2012) — премьер-министр.
     Исайя Афеворк (1993) — президент.
     Тоомас Хендрик Ильвес (2006) — президент, Андрус Ансип (2005) — премьер-министр.
     Гырма Уольде-Гиоргис Лука (2001) — президент, Мелес Зенауи (1995) || Хайлемариам Десалень (2012) — премьер-министр.

Ю 
     Джейкоб Зума (2009) — президент.
     Салва Киир (2011) — президент.

Я 
      Елизавета II (1962) — королева, Патрик Аллен (2009) — генерал-губернатор, Эндрю Холнесс (2011) ||  Поршия Симпсон-Миллер (2012) — премьер-министр.
     Акихито (1989) — император, Ёсихико Нода (2011) || Синдзо Абэ (2012) — премьер-министр.

Ассоциированные государства, признанные субъектами международного права 
      Елизавета II (1962) — королева, Генри Пуна (2010) — премьер-министр.
      Елизавета II (1962) — королева, Токе Талаги (2008) — премьер-министр.

Непризнанные большинством государства 
     Александр Анкваб (2011) — президент, Леонид Лакербая (2011) — премьер-министр.
     Ма Инцзю (2008) — президент, У Дуньи (2009) || Чэнь Чун (2012) — премьер-министр.
      Атифете Яхьяга (2011) — президент, Хашим Тачи (2008) — премьер-министр.
     Бако Саакян (2007) — президент, Араик Арутюнян (2007) — премьер-министр.
     Махмуд Аббас (2005) — глава, Салям Файяд (2007) — премьер-министр.
     Евгений Шевчук (2011) — президент,  должность учреждена (2012) — Председатель Правительства Приднестровской Молдавской Республики; Пётр Степанов (2012) — председатель правительства.
     Мухаммед Абдельазиз (1976) — президент, Абделькадер Талеб Умар (2003) — премьер-министр.
     Дервиш Эроглу (2010) — президент, Дервиш Эроглу (2009) || Ирсен Кючюк (2010) — премьер-министр.
     Дахир Риял Кахин (2002) || Ахмед Силаньо (2010) — президент.
     Вадим Бровцев (2011) — и.о. президента || Леонид Тибилов (2012) — президент, Вадим Бровцев (2009) || Ростислав Хугаев (2012) — премьер-министр.

Примечания 

2012
2012 год